DS eller Ds kan syfta på:

 Ds – ett grundämne i det periodiska systemet, se Darmstadtium
 D.S. – musiken repeteras från närmaste 'segno' (tecken), Dal segno
 Ds, ds – används för att ersätta en extra underskrift efter post scriptum, se Densamme
 Ds – utredning från något av Svenska regeringskansliernas departement, se Departementsserien
 ds – en tidsenhet, se Decisekund
 Citroën DS – en personbil från Citroën
 Nintendo DS – en dataspelskonsol
Darkside – en webbplats för bland annat BDSM-intresserade.

Se även 
 Dagens Samhälle – en svensk nyhetstidning
 Dödsstraff
 Downs syndrom
 Danderyds sjukhus – ett akutsjukhus i norra Stockholm
 Diplomatarium Suecanum – en tryckt utgåva av medeltida svenska dokument